Gafița este un nume de familie românesc. Se poate referi la

 Diogene Gafița, scriitor, fratele istoricului literar;
 Gabriel Gafița, diplomat și scriitor, fratele editorului; 
 Mihai Gafița, critic și istoric literar, scriitor, tatăl diplomatului și al editorului;
 Mihnea Gafița, editor și traducător, fratele diplomatului;
 Viniciu Gafița, fost redactor-șef al editurii Ion Creangă și scriitor de literatură pentru copii, fratele istoricului literar;

Note

A se vedea și 

 Gafițanu

 
Nume de familie românești